Sokolovac (Koprivnica-Križevci), een gemeente in de Kroatische provincie Koprivnica-Križevci
Sokolovac (Dežanovac), een plaats in de gemeente Dežanovac in de Kroatische provincie Bjelovar-Bilogora